Washingtonavtalet eller Washington Agreement kan avse:

 Washingtonavtalet – ett avtal om eldupphör mellan de stridande Kroatiska republiken Herceg-Bosna och Republiken Bosnien och Hercegovina 1994
 Washington Agreement on Gold – Washingtons centralbankssystems avtal om guld 1999
 Marinavtalet i Washington, avtal om begränsningar av marinrustningarna som slöts 1922 efter Washingtonkonferensen